Perugini ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Perugini (* 1988), italienischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Giuseppe Perugini (1759–1829), italienischer Kurienbischof
 Kate Perugini (1839–1929), britische Malerin
 Salvatore Perugini (* 1978), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Stefano Perugini (* 1974), italienischer Motorradrennfahrer